¡Cu-Cut!, setmanari satíric barceloní que es va editar entre 1902 i 1912
 Cucut (sèrie de televisió), sèrie de televisió de TV3

 Éssers vius:
 Cucut (planta), planta perenne herbàcia que pertany a la família de les primulàcies
 Cucut de rec, planta amb flor de la família de les cariofil·làcies
 cucut becnegre (Coccyzus erythropthalmus), ocell de la família dels cucúlids d'Amèrica del Nord hivernant al nord-oest d'Amèrica del sud 
 cucut comú, ocell de l'ordre dels cuculiformes
 cucut koel del Pacífic, (Urodynamis taitensis), ocell de la família dels cucúlids que habita les zones boscoses de Nova Zelanda i les illes Chatham
 cucut maragda ventregroc, 
 cucut oriental (Cuculus saturatus), ocell de la família dels cucúlids que habita boscos i matolls de l'Àsia Meridional i Oriental, des del nord de l'Índia cap a l'est fins a l'est de la Xina i Taiwan hivernant a les Filipines i el sud-est asiàtic 
 cucut ploraner (Cacomantis merulinus), ocell de la família dels cucúlids (Cuculidae) que habita en boscos, matolls i conreus de Nepal, Bangladesh, nord-est de l'Índia, sud de la Xina, sud-est asiàtic, Sumatra, Borneo, Java, Sulawesi i Filipines 
 cucut reial europeu o cucut garser (Clamator glandarius), ocell de l'ordre dels cuculiformes

 Toponímia:
 El Cucut (Sant Quirze Safaja), paratge del terme municipal de Sant Quirze Safaja, a la comarca del Moianès 
 Mas Cucut, masia del terme municipal de Sant Quirze Safaja, al Moianès 
 Roc del Cucut, diversos indrets
 Serrat del Cucut, muntanya al municipi de Castellar de la Ribera, a la comarca del Solsonès
 Serra del Cucut, serra al terme municipal de Gavet de la Conca, antigament